Франце Космач (Љубљана, 3. октобар 1922 — Љубљана, 8. октобар 1974) је био југословенски и словеначки редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1947. || Змагали со најбољши (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1955. || Три приче || /
|-
| 1959. || Добри стари клавир || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Ти ловиш || /
|-
| 1964. || Кратовско злато (кратки)|| /
|-
| 1965. || Луција || /
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1947. || Змагали со најбољши (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1955. || Три приче || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Кратовско злато (кратки)|| /
|-
| 1965. || Луција || /
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Скоројевићи || Коми са чачкалицом
|}

Уредник 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Три приче || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1974.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани